Аднан Ковачевич (; родился 9 сентября 1993 года, Котор-Варош, Босния и Герцеговина) — боснийский футболист, защитник клуба «Ференцварош» и сборной Боснии и Герцеговины.

Клубная карьера 
Ковачевич — воспитанник клуба «Травник». 19 мая 2011 года в матче против «Борац» он дебютировал в чемпионате Боснии и Герцеговины. 28 мая в поединке против «Олимпик Сараево» Аднан забил свой первый гол за «Травник». Летом 2013 года Ковачевич перешёл в «Сараево», подписав контракт на два года. 31 августа в матче против «Олимпик Сараево» он дебютировал за новую команду. 26 апреля 2014 года в поединке против «Витеза» Аднан забил свой первый гол за «Сараево». В том же году он помог клубу завоевал Кубок Боснии и Герцеговины, а в 2015 году стал чемпионом страны.

Летом 2017 года Ковачевич перешёл в польскую «Корону», подписав контракт на 3 года. 17 июля в матче против «Заглембе» он дебютировал в польской Экстраклассе. 8 декабря 2018 года в поединке против плоцкой «Вислы» Аднан забил свой первый гол за «Корону». Летом 2019 года он был выбран капитаном команды.

Международная карьера 
12 октября 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против сборной Финляндии Ковачевич дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины.

Достижения 

Клубные

 «Сараево»
 Победитель чемпионата Боснии и Герцеговины — 2014/2015
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины — 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Травник»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Ференцварош»